Alcorn Bayou ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alcorn Bayou (Oxbow Bayou), Fluss in Mississippi
 Alcorn Bayou (Brazos River), Fluss in Texas